Arene bezeichnet

 in der organischen Chemie aromatische Kohlenwasserstoffe
 Arene (Mythologie), in der griechischen Mythologie die Tochter des Oibalos

in der antiken Geographie:
 Arene (Messenien), eine nach der mythologischen Figur benannte Stadt in Messenien
 Arene (Quelle), eine Quelle in der Nähe von Lepreon in Triphylien

Siehe auch:
 Aren
 Arena (Begriffsklärung)
 Arène